Overstrand (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Overstrand (gemeente), een gemeente in het Zuid-Afrikaanse district Overberg